Program Explorer – kosmiczny program NASA
 Internet Explorer – Przeglądarka internetowa firmy Microsoft
 Deepnet Explorer – przeglądarka internetowa firmy Deepnet Technologies.
 Windows Explorer – program dołączany do Microsoft Windows służący do przeglądania plików w komputerze użytkownika
 Viasat Explorer – stacja telewizyjna
 Explorers Festiwal – festiwal gór i sportów ekstremalnych odbywający się w Łodzi
 The Explorers Club – stowarzyszenie założone w Stanach Zjednoczonych.
 Gibson Explorer – model gitary firmy Gibson